Клубный кубок UNCAF 1978 — 8-й розыгрыш футбольного турнира под названием Турнир Фратернитад. Двенадцать участников в четвертьфиналах и полуфиналах сыграли на выбывание, а трое финалистов в финальной пульке определили победителя. Участники по-прежнему представляли три государства — Гватемала, Коста-Рика и Сальвадор. Трофей в третий раз завоевал коста-риканский клуб «Саприсса».

Участники 

 Комуникасьонес - чемпион Гватемалы сезона 1977.
 Мунисипаль - 2-е место в чемпионате Гватемалы сезона 1977.
 Аврора - 3-е место в чемпионате Гватемалы сезона 1977.
 Тикисате - 4-е место в чемпионате Гватемалы сезона 1977.
 Саприсса - чемпион Коста-Рики сезона 1977.
 Эредиано - 2-е место в чемпионате Коста-Рики сезона 1977.
 Картахинес - 3-е место в чемпионате Коста-Рики сезона 1977.
 Мехико - 4-е место в чемпионате Коста-Рики сезона 1977.
 ФАС - чемпион Сальвадора сезона 1977/1978.
 Онсе Мунисипаль - 2-е место в чемпионате Сальвадора сезона 1977/1978.
 Атлетико Марте - 3-е место в чемпионате Сальвадора сезона 1977/1978.
 Ювентуд - 4-е место в чемпионате Сальвадора сезона 1977/1978.

Четвертьфиналы 

|}

Полуфиналы 

 Саприсса,  Картахинес и  Комуникасьонес одержали победу по сумме двух матчей.

Финал

Чемпион

Ссылки 
 RSSSF

1978